Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 1998 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kenneth Carlsen (Qualificato)
 David Prinosil (primo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Marzio Martelli (secondo turno)

 Ján Krošlák (primo turno)
 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Francisco Roig (secondo turno)
 Davide Scala (ultimo turno)

Qualificati 

 Kenneth Carlsen
 Adrian Voinea

 Tomás Carbonell
 Raemon Sluiter

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1998
ATP Tour 1998